Тума́нган — річка, що є кордоном Китаю та КНДР, а біля гирла — Росії та КНДР;
 Туманган — місто на півночі КНДР;
  — залізнична станція у місті Туманган;